Гаплогруппа U3a1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U3a1
 U3a1a
 U3a1b
 U3a1c
 U3a1d
 U3a1e
 U3a1f
 U3a1g
 U3a1h
 U3a1i
 U3a1j
 U3a1k
 U3a1l
 U3a1m
 U3a1n
  U3a1o

Палеогенетика

Неолит 
Шассейская культура
 BER37 __ Les Plots — Берьяк, Каркасон, Од (департамент), Окситания (регион), Франция __ 4336-4076 calBCE (5390±30 BP, Lyon-14866) __ U3a1.
 CRE3 __ Le Crès __ Безье (округ), Эро (департамент), Окситания (регион), Франция __ 4257-4044 calBCE (5320±35 BP, Lyon-3422) __ I2a1a2 (I-M423) # U3a1.

Культура воронковидных кубков (Salzmünde group)
 I0551 | SALZ3b __ Salzmünde-Schiebzig __ Зале (район), Саксония-Анхальт, Германия __ 3400–3025 BCE __ М __ G2a2a (PF3185) # U3a1.

Вартберг (культура)
 KH150635 | KI14 __ Niedertiefenbach __ Нидертифенбах, Рейн-Лан, Рейнланд-Пфальц, Германия __ 3300-3200 calBCE (4425±28 BP, KIA-52280) __ Ж __ U3a1.

Доисторические свайные поселения в Альпах
 Rapperswil Zürichstrasse (CH) __ Рапперсвиль-Йона, Зе-Гастер, Санкт-Галлен (кантон), Швейцария __ 2695-2481 calBCE.
 TU874(SX8) __ Ж __ U3a1
 TU876(SX10) __ М __ G2a2a1a2a1a (L166) # U3a1

Халколит 
Атапуэрка (стоянки)
 I1303 | MIR25 __ El Mirador cave __ Альфос-де-Бургос, Бургос, Кастилия-Леон, Испания __ 2880-2630 BCE (Beta-296225, Beta-296227) __ М __ I2a1a1a (L158) > I-L160 # U3a1.

Бронзовый век 
Элладская цивилизация
 PEL03 | 07/30 __ Pella __ Пела (ном), Центральная Македония, Македония и Фракия, Греция __ 3200–2000 BCE __ U3a1.

Железный век 
Иберийцы
 I3321 | S-EVA 9303; Ind 2 __ Els Estrets de la Rata __ Плана-Альта, Кастельон, Валенсия, Испания __ 300–100 BCE __ М __ R1b1a1a2a1a2 (R-P312) # U3a1.

Бетика (Римская Испания)
 I4055 | Tumba 49 __ Plaza Einstein __ Гранада, Вега-де-Гранада, Андалусия, Испания __ 200–400 CE __ М __ IJK > T1 # U3a1.

Средние века 
Испанская марка
 I7675 | T-194 __ L'Esquerda __ Рода-де-Тер, Осона (комарка), Барселона, Каталония, Испания __ 785–801 CE __ М __ R1b1a1a2a1a (R-L151) # U3a1.

Викинги
 VK358 | Oland_1105 __ Öland (108:I:169) __ Боргхольм, Кальмар (лен), Швеция __ 705-991 calCE (1175±50 BP, LuSNo-10567) __ Ж __ U3a1.
 VK425 | Sweden_Skara 44 __ Varnhem __ Скара (коммуна), Вестра-Гёталанд, Швеция __ 900–1200 CE __ М __ R1b1a1b1a1a1c2b2b (Z331) # U3a1.

Гренландцы (скандинавские поселенцы)
 VK193 | Greenland late-1061 __ Братталид (Ø29a) __ Куяллек, Гренландия (административная единица), Датское королевство __ 900–1200 CE __ Ж __ U3a1.

Примечания

Публикации 
2015
 
2019
 
2020
 
 
 
2021

Ссылки 
 
 U3a1 — Haplogroup
 Ancient DNA: U3a1

Гаплогруппа U3 (мтДНК)